T-33 peut désigner : 
 T-33 (avion), un avion d'entraînement américain;
 , un prototype de char léger soviétique précurseur du futur T-37.